Groenewegen ist der Familienname folgender Personen:

 Dylan Groenewegen (* 1993), niederländischer Radsportler
 Hans Groenewegen (1956–2013), niederländischer Schriftsteller 

 Robert Groenewegen (* 1960), australischer Australian-Football-Spieler

Siehe auch:
 Groeneweg